Manchester United FC – de mannenvoetbalploeg uit Manchester
 Manchester United WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Manchester